Улица Введенского — улица в Москве, район Коньково.
 Улица Введенского канала  —  улица в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.